Love & Hate ("amore e odio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
Love & Hate – album dei Section 25 del 1988
Love & Hate – album di Aceyalone del 2003
Love & Hate – album degli Aventura del 2003
Love & Hate – album di Hyolyn del 2013
Love & Hate – album di Michael Kiwanuka del 2016